Balado bezeichnet:

 Balado (Park), Flugplatz und Park in Schottland

Balado ist der Familienname folgender Personen:

 Roberto Balado (1969–1994), kubanischer Boxer